Cumberland kan have flere betydninger:

 Cumberland, England
 Cumberland (Maryland), USA
 Cumberland (Rhode Island), USA
 Cumberlandfloden, USA